Каруна может означать:
 Каруна, Василий Петрович (1899—1943) — генерал-майор РККА, участник Великой Отечественной войны, 
 Каруна — категория буддийской философии, означающая преимущественно сострадание людям и другим живым существам.